Васи́лий Бабе́нко:
 Бабенко, Василий Алексеевич (1877—1955) — российский и советский археолог, краевед и этнограф, Герой Труда (1928).
 Бабенко, Василий Сергеевич (1924—1988) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Бабенко, Василий Яковлевич (род. 1950) — советский и российский учёный.